Jméno a příjmení Jan Starý má více nositelů:

 Jan Starý (1884) (1884–???) – český fotbalista
 Jan Starý (lední hokejista) (* 1986) – český lední hokejista, hráč klubu Pardubice
 Jan Starý (lékař) (* 1952) – český hematolog a pediatr, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
 Jan Starý (politik) (1947–???) – český politik ODS, poslanec FS, starosta Třince v 90. letech 20. století
 Jan Starý (překladatel) – český překladatel (např. The Siege of Krishnapur od Jamese Gordona Farrella), nositel Literární ceny Josefa Hlávky za rok 1997